В данном списке представлены крупнейшие муниципалитеты американского штата Нью-Джерси.

См. также 
 Нью-Джерси
 Список округов Нью-Джерси

Примечания 

Нью-Джерси
Города